Никола́й Никола́евич Васи́льев:
 Васильев, Николай Николаевич (1831—1903) — русский архитектор.
 Васильев, Николай Николаевич (1853 — не ранее 1906) — тайный советник, управляющий Санкт-Петербургской казённой палатой
 Васильев, Николай Николаевич (1910—1978) — комбайнер, Герой Социалистического Труда.
 Васильев, Николай Николаевич (1923—1944) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Николай Николаевич (1923—1979) — советский футболист.
 Васильев, Николай Николаевич (1929—1985) — советский биофизик, член-корреспондент АН СССР.
 Васильев, Николай Николаевич (род. 1958) — танцор и певец, продюсер, исполнитель народных цыганских песен.